Mika Antero Alatalo (né le  à Oulu en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Kärpät Oulu, il débute avec le KooKoo Kouvola dans la SM-liiga en 1988. Il est choisi au dixième tour, en deux-cent-troisième position par les Jets de Winnipeg lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1990. Il part en Amérique du Nord en 1999 et joue deux saisons avec les Coyotes de Phoenix dans la Ligue nationale de hockey. Il remporte la SM-liiga 1995 et 1999 avec le TPS. Il met un terme à sa carrière de joueur en 2009 et devient entraîneur.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
 1994 : nommé dans l'équipe d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1987-1988|| Kärpät Oulu U18|| Fin-U18|| 18|| 32|| 27|| 59|| 18|| 7|| 9|| 9|| 18|| 4
|-
| 1988-1989|| KooKoo Kouvola Jr.|| Fin-Jr.|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4|| || || || || 
|-
| 1988-1989|| KooKoo Kouvola|| SM-liiga|| 34|| 8|| 6|| 14|| 10|| || || || || 
|-
| 1989-1990|| KooKoo Kouvola Jr.|| Fin-Jr.|| 6|| 6|| 3|| 9|| 9|| || || || || 
|-
| 1989-1990|| KooKoo Kouvola|| SM-liiga || 41|| 3|| 5|| 8|| 22|| || || || || 
|-
| 1990-1991|| Lukko Rauma|| SM-liiga || 39|| 10|| 1|| 11|| 10|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 43|| 20|| 17|| 37|| 32|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1992-1993|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 48|| 16|| 19|| 35|| 38|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1993-1994|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 45|| 19|| 15|| 34|| 77|| 9|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| 1994-1995|| TPS Turku|| SM-liiga|| 44|| 23|| 13|| 36|| 79|| 13|| 2|| 5|| 7|| 8
|-
| 1995-1996|| TPS Turku|| SM-liiga|| 49|| 19|| 18|| 37|| 44|| 11|| 3|| 4|| 7|| 8
|-
| 1996-1997|| Luleå HF|| Elitserien|| 50|| 19|| 18|| 37|| 54|| 10|| 2|| 3|| 5|| 22
|-
| 1997-1998|| Luleå HF || Elitserien || 45|| 14|| 10|| 24|| 56|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1998-1999|| TPS Turku|| SM-liiga|| 53|| 14|| 23|| 37|| 44|| 10|| 6|| 3|| 9|| 6
|-
| 1999-2000|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 82|| 10|| 17|| 27|| 36|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2000-2001|| Coyotes de Phoenix || LNH|| 70|| 7|| 12|| 19|| 22|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| TPS Turku|| SM-liiga|| 56|| 20|| 22|| 42|| 95|| 8|| 1|| 1|| 2|| 12
|-
| 2002-2003|| TPS Turku|| SM-liiga|| 55|| 13|| 16|| 29|| 68|| 7|| 3|| 2|| 5|| 28
|-
| 2003-2004|| TPS Turku|| SM-liiga|| 37|| 12|| 14|| 26|| 32|| 13|| 3|| 2|| 5|| 8
|-
| 2004-2005|| TPS Turku|| SM-liiga|| 55|| 11|| 15|| 26|| 28|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2005-2006|| TPS Turku|| SM-liiga|| 35|| 1|| 8|| 9|| 18|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2006-2007|| TPS Turku|| SM-liiga|| 47|| 7|| 11|| 18|| 28|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008|| HC Thurgovie || LNB|| 36|| 17|| 28|| 45|| 56|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Herlev Hornets || AL-Bank ligaen|| 19|| 7|| 6|| 13|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || HC Val Pusteria Wolves || Serie A|| 8|| 0|| 2|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -

| 152|| 17|| 29|| 46|| 58|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2

Au niveau international 

| 1989 || align="left"| Championnat d'Europe junior || 6|| 3|| 5|| 8|| 8|| || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1989 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 1|| 3|| 4|| 8|| || align="left"| Sixième place
|-
| 1990 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 2|| 1|| 3|| 0|| || align="left"| Quatrième place
|-
| 1991 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 4|| 3|| 7|| 12|| || align="left"| Cinquième place
|-
| 1993 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 1|| 0|| 1|| 2|| -2|| align="left"| Septième place
|-
| 1994 || align="left"| Jeux olympiques || 7|| 2|| 1|| 3|| 2|| +4|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1994 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 1|| 0|| 1|| 8|| +3|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1998 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 1|| 2|| 4|| +2|| align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en juin 1971
Naissance à Oulu
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Médaillé de bronze olympique finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du Luleå HF
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du HC Val Pusteria
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur des Herlev Hornets
Attaquant de hockey sur glace